Jenia, Jenetchka et 'Katioucha’ (Женя, Женечка и «катюша») est un film soviétique réalisé par Vladimir Motyl, sorti en 1967.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Konstantin Ryjov
 Musique : Isaak Chvarts
 Décors : Viktor Volin, V. Rakhmatullina
 Montage : E. Bajenova, V. Nesterova

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1967
Comédie romantique soviétique
Film de guerre soviétique
Mélodrame (cinéma)